Хяме имеет несколько значений:

 Хя́ме (), или Тавастия (), — историческая область Финляндии.
 Хяме — протока в Карелии